Уха́нов (Уха́нова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Уханов, Алексей Александрович (1930—1988) — машинист локомотивного депо Вологда, депутат ВС СССР, Герой Социалистического Труда.
 Уханов, Владимир Павлович (1862 — не ранее 1935) — русский писатель, священник.
 Уханов, Иван Сергеевич (1940—2017) — советский и российский писатель, публицист, журналист.
 Уханов, Игорь Николаевич (1970—2015) — советский и российский футболист.
 Уханов, Константин Васильевич (1891—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Уханов, Юлий Иванович (1925—1998) — советский и российский учёный-физик, доктор физико-математических наук, профессор.